Каминский Анатолий Григорьевич (17 мая 1925, с. Кошляки, сейчас Подволочиский район — 28 мая 2019) — украинский юрист, политический и общественный деятель, публицист. Председатель Провода ОУНЗ с июня 1991 по май 2019 года. Лауреат Международной премии им. П. Орлика (1994). Действительный член НТШ (с 2000).

Жизнеописание 
Родился 17 мая 1925 в селе Кошляки Збаражского уезда (теперь Подволочиский район Тернопольской области, Украина).

В 1943 году окончил гимназию в Львове. Изучал право в Украинском Свободном Университете в Мюнхене до 1953-го.

В течение 1956-1959 учился в Лондонской Школе экономических и политических наук (Англия) по специализации — «теория и практика дипломатии».

С 1960 по 1980 работал на различных должностях в издательском объединении «Пролог» в Нью-Йорке, «, был его секретарем, заместителем председателя (1973—1980).

В течение 1983—1989 был руководителем Украинской службы Радио „Свобода“ в Мюнхене.

Печатался в журналах „Современность“, „Украинский самостийник“, дневнике „Свобода“. С 1989 по 2019 г. преподавал международные отношения и международное публичное право в УСУ. Читал лекции в Институте международных отношений в Киеве, Львовском государственном университете им. И. Франко.

Политическая деятельность 
В течение 1954—1958 занимал должность Председателя Правления Заграничных Частей ОУН — ОУН за границей (ОУНз). В 1973—1981 член Президиума Среды Украинской Главной Освободительной Рады (УГВР) и заместитель Председателя Среды УГВР в 1981—1995.

Председатель ОУНз от июня 1991 года и Председатель Политического Совета Среды УГВР от апреля 1995 года по май 2019.

Творческое наследие 
Автор книг „На новом этапе“ (1965), „За современную концепцию украинской революции“ (1970), „Динамика освободительной борьбы“ (1973), „Между двумя революциями“ (1974), „Край, эмиграция и международные закулисы“ (1982), „На переходном этапе“ (1990), учебника „Основы международных отношений“ (2001) и др.

Автор 14 книг.

Литература 
 Анатоль Каминский // Украинского цвета по всему миру. — К. : ООО „Мир Успеха“, 2008. — С. 110—111.
 Маркусь В. Анатоль каминский // Энциклопедия украинской диаспоры / Гол. ред. В. Маркусь, пение-ред. Д. Маркусь. — Нью-Йорк- Чикаго, 2009. — Кн. 1. — С. 335.
 Панченко А. И. Каминский Анатолий Григорьевич  // К. : Національна академія наук України, Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001—…. ISBN 944-02-3354-X  (укр.)
 Украинская диаспора: литературные фигуры, произведения, библиографические сведенияВ. А. ПросаловоїВосточный издательский дом

Ссылка 
 „Пролог“ в холодной войне против Москвы.  Продолжение освободительной борьбы из-за границы» 
 Репрессии проводятися только кадрами из «чекистской» субкультурой 
 Александр Панченко. Анатоль Каминский и его освободительная концепция  // Зарубежная Газета, 2 июня 2015 (дата доступа 9 января 2016).

Члены Организации украинских националистов
Писатели Украины
Родившиеся в Подволочисском районе